Лагролье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сейяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19100.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 65 км юго-восточнее Лиможа, в 14 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1070 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 596 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 440 были экономически активными, 156 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 440 активных работали 419 человек (219 мужчин и 200 женщин), безработных было 21 (11 мужчин и 10 женщин). Среди 156 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 79 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Марсель (XII век). Памятник истории с 1932 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез